Everything Must Go kan syfta på:

Everything Must Go (Manic Street Preachers-album) – ett musikalbum av Manic Street Preachers
Everything Must Go (Steely Dan-album) – ett musikalbum av Steely Dan